13-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 16 по 26 ноября 1950 года в Ленинграде на Зимнем стадионе с участием 24 команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграл московский «Локомотив».

Система проведения чемпионата 
В чемпионате приняли участие 24 команды из 14 союзных республик (кроме Грузинской и Киргизской). Каждая республика получала возможность выставить как минимум одну команду для участия в турнире. 

Соревнования состояли из двух этапов — предварительного и финального. В финальном этапе участвовали 8 лучших команд по итогам предварительной стадии, разыгравшие по круговой системе места с 1-го по 8-е.

Результаты

Предварительный этап

1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

4 подгруппа

5 подгруппа

6 подгруппа

7 подгруппа

8 подгруппа

Финальный этап

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

Подгруппа «В»

Призёры 
 «Локомотив» (Москва): Татьяна Бунина, Александра Дёмина, Полина Зендрикова, Н.Иванова, Милития Кононова, Александра Курятникова, Валентина Осколкова, Тамара Петрова, Валентина Свиридова. Тренер — Александр Аникин.

 «Спартак» (Ленинград): Анна Афанасьева, Таисия Барышникова, Н.Вышкинд, Валентина Гладкова, Л.Дерябина, В.Зинковец, Валентина Квашенинникова, Мария Топоркова, Кира Шманцырь. Тренер — Дмитрий Шилло.

 «Динамо» (Москва): Т.Добродеева, Антонина Ильина, Л.Клеймёнова, Зинаида Кузькина, Серафима Кундиренко, Ираида Седова, Валентина Силуянова, Татьяна Стангрит, Александра Чудина. Тренер — Николай Бендеров.

Литература
 Спортивный ежегодник 1950 г. Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. — М.: Физкультура и спорт, 1952
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1950 год в волейболе
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1950 году
Ноябрь 1950 года
1950 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1950 году